Тепазолко има више значења:

 Тепазолко (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепазолко, Планта Идроелектрика (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику